Геннадий Фёдорович Лебедев: Лебедев, Геннадий Фёдорович (1940—2014) — советский велогонщик.
 Лебедев, Геннадий Фёдорович (1930—2019) — Герой Социалистического Труда.